Pułki artylerii noszące numer „22”:

Polskie:
 11 Pułk Kresowy Artylerii Polowej (1919–1921) → 22 Pułk Artylerii Polowej (1921–1931) → 22 Pułk Artylerii Lekkiej (1932–1939)
 22 Pułk Artylerii Lekkiej (1944–1955) → 22 Pułk Artylerii (1955–1993) → 5 Lubuski Pułk Artylerii

Austro-węgierski:
 Pułk Artylerii Dywizyjnej Nr 22 (1894–1908) → Pułk Armat Polowych Nr 22 (1908–1916) → Pułk Armat Polowych Nr 19 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 19 (1918)
 Dywizjon Haubic Polowych Obrony Krajowej Nr 22 (1909–1916) → Pułk Haubic Polowych Obrony Krajowej Nr 22 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 122 (1918)
 Dywizjon Armat Polowych Obrony Krajowej Nr 22 (1913–1916) → Pułk Armat Polowych Obrony Krajowej Nr 22 (1916–1918) → Pułk Artylerii Polowej Nr 22 (1918)
 Pułk Artylerii Górskiej Nr 22 (1916–1918)
 Pułk Artylerii Ciężkiej (Obrony Krajowej) Nr 22 (1916–1918)